Лейва () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
 Антонио де Лейва (1480—1536) — испанский генерал времён Итальянских войн, первый испанский губернатор Милана.
 Лейва, Альфонсо (род. 1993) — мексиканский борец греко-римского стиля.
 Лейва, Ерко (род. 1998) — чилийский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Лейва, Лукас (род. 1987) — бразильский футболист, полузащитник.
 Лейва, Науэль (род. 1996) — аргентинский и испанский футболист, полузащитник.
 Лейва, Селенис (род. 1972) — американская актриса.
 Лейва, Тереза (род. 1965) — колумбийская шахматистка.
 Лейва, Фатима (род. 1980) — мексиканская футболистка.
 Лейва, Хосе (род. 1992) — коста-риканский футболист.
 Лейва, Хуан (род. 1993) — чилийский футболист, играющий на позиции полузащитника.

Составные фамилии 
 Бельтран Лейва, Артуро (1961—2009) — мексиканский преступник, глава наркокартеля «Бельтран Лейва».
 Бельтран Лейва, Эктор (1965—2018) — мексиканский преступник и наркобарон.

Другое 
 Лейва — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха.
 См. также 
 Картель Бельтран Лейва — один из крупнейших наркокартелей в Мексике.